Victor Emanuel 2. af Italien (; 14. marts 1820 – 9. januar 1878) var konge af Kongeriget Sardinien fra 1849 til 1861 og herefter konge af Italien fra 1861 til 1878. 

Han var søn af Kong Karl Albert af Sardinien og efterfulgte sin far som konge af Sardinien ved dennes abdikation i 1849. Den 18. februar 1861 antog han titlen konge af Italien og blev dermed den første konge efter den italienske samling, en titel han beholdt til sin død i 1878.

Biografi

Tidlige år 

Victor Emanuel blev født den  i Palazzo Carignano i Torino som ældste søn af Karl Albert af Savoyen, fyrste af Carignano, og Maria Theresia af Østrig. Karl Albert var en fjern slægtning til kongerne af Sardinien og var blevet indsat som Sardiniens tronfølger i 1821. Han overtog tronen, da den regerende konge, Karl Felix, døde i 1831. 

I sine unge år boede Victor Emanuel nogle år i Firenze hos sin far. Victor Emanuel viste tidligt evner for politik, militær og forskellige sportsgrene.

I 1842 giftede han sig i Stupinigi med sin kusine ærkehertuginde Adelheid af Østrig, datter af ærkehertug Rainer af Østrig og prinsesse Elisabeth af Savoyen. Hendes far var habsburgsk vicekonge af Kongeriget Lombardiet-Venetien i Norditalien fra 1818 til 1848. De fik otte børn, før hun døde som følge af fødselsvanskeligheder i 1855.

Victor Emanuel deltog aktivt i den Første Italienske Uafhængighedskrig under sin far og kæmpede i forreste linje i slagene ved Pastrengo, Santa Lucia, Goito og Custoza.

Tronbestigelse 
Han blev konge i 1849, da hans far abdicerede efter det ydmygende nederlag til østrigerne ved Novara. Victor Emmanuel var øjeblikkeligt i stand til at opnå en favorabel fredsaftale ved Vignale hos den østrigske feltmarskal Radetzky. Traktaten blev dog ikke ratificeret af kammeret i Piemonte, og Victor Emanuel svarede igen ved at fyre premierminister Claudio Gabriele de Launay og erstatte ham med Massimo D'Azeglio. Efter nyvalg blev freden med østrigerne accepteret af repræsentanternes kammer. I 1849 undertrykte han brutalt opstanden i Genova og betegnede oprørerne som "en ond og sygdomsbefængt race af kujoner".	

I 1852 gav Victor Emanuel II grev Camillo di Cavour titlen premierminister. Det viste sig at være en klog beslutning, da Cavour var et politisk geni og blev en stor spiller i den italienske samling. Victor Emmanuel II blev snart symbolet på den italienske samlingsbevægelse. Han var især populær i kongeriget Sardinien på grund af accept af den nye forfatning og hans liberale reformer.

Anetavle

Se også 
Risorgimento
Kongeriget Italien
Huset Savoyen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Huset Savoyen
Konger af Sardinien
Konger af Italien
Personer fra Torino